Кљештани могу да буду:

 Кљештани (Власеница), насељено мјесто у општини Власеница, Република Српска, БиХ
 Кљештани (Кладањ), насељено мјесто у општини Кладањ, Федерација БиХ, БиХ